Un gibibit, contracció de Giga Binary Bit, és una unitat d'informació o de memòria d'ordinador, que s'abreuja com Gibit. L'abreviatura té la primera lletra en majúscules (Gibit).

1 Gibit = 2³⁰ bits

Referències

Enllaços externs 
 Prefixes for binary multiples NIST 

Unitats d'informació